O GlobalPort Batang Pier é um clube profissional de basquetebol sediado em Pasig, Filipinas. A equipe disputa a Philippine Basketball Association.

História 
Foi fundado em 2012 fruto da expansão da PBA.

Notáveis jogadores
 Val Acuña
 Rommel Adducul
 Japeth Aguilar
 Rabeh Al-Hussaini
 Chad Alonzo
 Will Antonio
 Nonoy Baclao
 Jaypee Belencion
 Alex Cabagnot
 Roider Cabrera
 Justin Chua
 Alex Crisano
 Marvin Cruz
 Bonbon Custodio
 Jopher Custodio
 Gary David
 Yancy De Ocampo
 Jason Deutchman
 Jojo Duncil
 Gabby Espinas
 RR Garcia
 Rey Guevarra
 Rudy Lingganay
 Mark Macapagal
 AJ Mandani
 Vic Manuel
 Ronnie Matias
 Sol Mercado
 Eric Menk
 Willie Miller
 Kelly Nabong
 Leo Najorda
 Angelus Raymundo
 Nico Salva
 Jondan Salvador
 Yousef Taha
 Josh Vanlandingham
 Al Vergara
 Enrico Villanueva
 Jay Washington
 Mark Yee

Ligações externas 
AsiaBasketball 

Clubes de basquetebol das Filipinas